NML est un sigle qui peut signifier : 

 National Museums Liverpool, (en français : musées nationaux de Liverpool) ;
 NML Cygni, une étoile de la constellation du cygne ;
  ;
 Nowe Miasto Lubawskie, une ville polonaise.